Le Mot d'ordre, quotidien français paru en 1871 ;
 Le Mot d'ordre, quotidien français paru de 1940 à 1944.